Radtscha (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Radtscha (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Radtscha (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk

 Radtscha (Fluss), rechtsseitiger Fluss des Ubort